Termin -{'Tip 1 dehidrogenaza}- ima više značenja.
 NADH dehidrogenaza (ubihinon)
 NADH dehidrogenaza